Uitval (productie), product dat niet aan de specificaties voldoet
 Uitval (verdediging) of sortie, uitval door belegerden op de aanvallers